Сенча:

 Сэнтя (сенча, сентя) — сорт японского зелёного чая
 Сенча — населённый пункт в Полтавской области, летописный Синец
 Сенча — деревня, Суражский район, Брянская область, Россия
 Сенча — река в России, приток Оми
 Сенча, Владимир Иванович (1868—1954) — генерал-майор Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.